De Putten (natuurgebied)
De Putten (waterschap)
De Putten (Kieldrecht)